Incontri con uomini straordinari è il titolo di:
un romanzo autobiografico del filosofo e mistico armeno Georges Ivanovič Gurdjieff
un film del 1979 tratto dal libro con la regia di Peter Brook